Le terme Fer de lance commun peut faire référence à:

 Fer de lance commun (serpent), un serpent d'Amérique du sud du genre Bothrops
 Artibeus jamaicensis une chauve-souris d'Amérique du Sud du genre Artibeus